Paris steht für:
 Paris, Hauptstadt von Frankreich
 Paris (Mythologie), Gestalt aus der griechischen Mythologie
 Paris (Name), Vor- und Familienname
 Paris (Rapper), US-amerikanischer Rapper
 Paris (Rockband), US-amerikanische Rockband
 Paris (Roman), Roman von Émile Zola
 (3317) Paris, Asteroid
 Paris, botanischer Name der Pflanzengattung Einbeeren

Gemeinden in Frankreich:
 Paris-l’Hôpital im Département Saône-et-Loire
 Le Touquet-Paris-Plage im Département Pas-de-Calais

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paris (Arkansas)
 Paris (Idaho)
 Paris (Illinois)
 Paris (Iowa)
 Paris (Kenosha County)
 Paris (Kentucky)
 Paris (Maine)
 Paris (Michigan)
 Paris (Mississippi)
 Paris (Missouri)
 Paris (New York)
 Paris (Ohio)
 Paris (Pennsylvania)
 Paris (Tennessee)
 Paris (Texas)
 Paris (Virginia)
 Paris (Grant County, Wisconsin), Town(ship)
 Paris (Kenosha County, Wisconsin), Town(ship)

sonstige geographischen Objekte:
 Paris (Dänemark), Weiler in der Kommune Struer, Dänemark
 Paris (Yukon), Ort in Kanada
 Paris (Ontario), Ort in Kanada
 Paris (Kiritimati), Wüstung auf Kiritimati, Pazifik
 Paris, Ortsteil von Brant, Kanada, siehe County of Brant
 Paris, deutscher Name von Wesselyj Kut (Bolhrad), Ort in der Ukraine
 Parisch (Baschkortostan), Dorf in der Baschkortostan, Russland
 Parisch (Russland) (Russland), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Paris Peak, Berg auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Paris, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Paris Las Vegas, Hotel in Las Vegas
 Parysch, Dorf in Weißrussland

Schiffe und Flugzeuge:
 Paris (Schiff, 1912), französisches Schlachtschiff der Courbet-Klasse
 Paris (Schiff, 1921), französisches Passagierschiff der Compagnie Générale Transatlantique
 Paris (Schiff, 1922), norwegisches Frachtschiff, von der deutschen Kriegsmarine als Minenräumschiff eingesetzt
 Morane-Saulnier MS.760 Paris, Düsen-Verbindungsflugzeug, siehe Morane-Saulnier MS.760

Filme:
 Paris (Film), US-amerikanischer Film von Edmund Goulding (1926)
 Paris, Texas, deutsch-französischer Film von Wim Wenders (1984)
 Paris (Fernsehserie), französische Fernsehserie (2015)
 Tatort Paris, französischer Film von Gilles Grangier (1959)
 Paris, Originaltitel von So ist Paris (2008), französischer Film von Cédric Klapisch

Musikalben:
 Paris (Supertramp-Album), Album von Supertramp
 Paris (Paris-Hilton-Album), Album von Paris Hilton
 Rammstein: Paris, Album von Rammstein

PARIS steht für:
 Passive Reflectometry and Interferometry System, siehe GNSS-R

Siehe auch:
 Pâris
 Parris
 Parys
 Parisse
 Paris-Plages
 Klein-Paris
 Porte de Paris
 Parisier
 Pahres
 Parish
 Treffpunkt: Paris!
 PARIS

Abkürzung